Münchingen ist der Name zweier Orte in Baden-Württemberg:

 Münchingen (Korntal-Münchingen), Ortsteil der Stadt Korntal-Münchingen, Landkreis Ludwigsburg
 Münchingen (Wutach), Ortsteil der Gemeinde Wutach, Landkreis Waldshut

Münchingen steht außerdem für:

 Münchingen (Adelsgeschlecht), altes schwäbisches Adelsgeschlecht